Dieter Muckenhammer (* 12. Februar 1981 in Oberndorf bei Salzburg) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Oberösterreichischen Fußballverbandes und gehört dem Oberösterreichischen Schiedsrichterkollegium an.

Karriere 

Die Schiedsrichterprüfung legte Muckenhammer im Sommer 1998 erfolgreich ab, weshalb er ab 1. September 1998 Spiele leiten durfte.

Als Schiedsrichterassistent 

Seinen ersten Einsatz als Schiedsrichterassistent in der Bundesliga hatte Muckenhammer am 11. März 2006 an der Seite von Dietmar Drabek im Spiel SV Mattersburg gegen SK Sturm Graz (1:1). Dem sollten weitere 26 Bundesligaspiele, 13 Spiele der Ersten Liga und 2 Spiele im ÖFB-Cup folgen.

Als Schiedsrichterassist durfte Muckenhammer auch drei internationale Einsätze feiern; den ersten am 14. September 2006 an der Seite von Gerald Lehner im UEFA-Cup im Spiel Standard Lüttich gegen Celta Vigo (0:1).

Als Schiedsrichter 

Nachdem er anfänglich in den unteren Klassen Spiele leitete, konnte sich Muckenhammer in der Saison 2006/07 für die Regionalliga Mitte qualifizieren. Sein Debüt in der dritthöchsten Liga Österreichs gab er am 25. August 2006 im Spiel Union St. Florian gegen SV Grieskirchen (1:1).

Nicht einmal zwei Jahre danach, am 9. Mai 2008, durfte Muckenhammer seinen ersten Auftritt in der Ersten Liga geben. Das Spiel SV Bad Aussee gegen FC Gratkorn galt als Qualifikationsspiel für die Aufnahme in den Kader der Bundesliga-Schiedsrichter. Dank der positiven Bewertung war dies auch im Sommer 2008 der Fall.

Mit der Qualifikation für die Bundesliga sollte es aber noch dauern. Am 21. März 2012 war es endlich so weit, dass Muckenhammer im Spiel SC Wiener Neustadt gegen FC Wacker Innsbruck (0:0) sein Debüt in der österreichischen Bundesliga geben durfte.

Ein besonderes Erlebnis für Muckenhammer gab er am 10. Mai 2014. Im Rahmen der Schiedsrichteraustauschs mit der Schweiz durfte er mit der Begegnung FC Zürich gegen FC St. Gallen vor knapp 9000 Zuschauern ein Spiel der Super League leiten.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 

Stand: 16. November 2022

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 

Stand: 11. November 2022

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 30. November 2022

Spielleitungen in der Schweizer Super League 

Stand: 13. Jänner 2016

Internationale Einsätze 

Stand: 13. Jänner 2016

Weblinks 

 Bundesliga.at: Schiedsrichterdaten Dieter Muckenhammer (abgerufen am 15. April 2013)
 Weltfussball.at: Steckbrief Dieter Muckenhammer (abgerufen am 15. April 2013)

Einzelnachweise  

Fußballschiedsrichter (Österreich)
Person (Sport, Oberösterreich)
Person (Oberndorf bei Salzburg)
Person (Ostermiething)
Österreicher
Geboren 1981
Mann